Eixos.cat és un observatori econòmic digital creat per l'empresa Planol.info a Barcelona el 2011. Com a tal, analitza i fa seguiment de l'activitat econòmica de les ciutats i els polígons industrials per a l'elaboració d'estudis de mercat, fent servir una plataforma digital web i web mòbil.

El 2013 publicà dades de més de 200.000 activitats classificades i geolocalitzades en una àrea de més de 40.000 km² que inclou Catalunya sencera i d'altres àrees de l'estat espanyol, com ara Madrid, Sevilla o Castelló de la Plana. La plataforma digital serveix de base per a diversos observatoris econòmics municipals. És el cas de Molletnegocis.cat per a la ciutat de Mollet del Vallès, el primer de tots els observatoris i que va servir de pilot, Promontcada.cat per a la ciutat de Montcada i Reixac o Biztarragona.com per a la ciutat de Tarragona. Fa un ús intensiu de múltiples fonts de dades obertes i d'infraestructures de dades espacials: dades obertes de Gencat.cat, la seu electrònica del cadastre espanyol, la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya són algunes de les fonts utilitzades.

També és proveïdor de dades obertes, sota llicència de Creative Commons, i figura en el catàleg de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya com a proveïdor de Web Map Service. Diverses aplicacions i serveis de mapes inclouen dades proveïdes per Eixos.cat des del servidor eixos.planol.info. El visor de realitat augmentada Layar per a telèfon intel·ligent publicà nombroses capes d'activitat proveïdes per Eixos.cat, com ara les corresponents a botigues de roba, ferreteries, floristeries, restaurants. El 2012 va obtenir el Premi Laus, en concepte de disseny de producte web.

Referències

Enllaços externs 
 

Empreses de Barcelona
Llocs web de Catalunya